Гордон, Дэниел:
  (1881—1958) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Сент-Миррен» (1908).
 Гордон, Дэниел (род. 1985) — ямайский футболист.
  — британский документалист, лауреат премии AACTA за полнометражный документальный фильм (2019).